Francisco José II de Liechtenstein (en alemán: Franz Josef Maria Aloys Alfred Karl Johannes Heinrich Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella von Liechtenstein) (Deutschlandsberg, 16 de agosto de 1906 - Grabs, 13 de noviembre de 1989) fue príncipe de Liechtenstein desde el año 1938 hasta su muerte. Su título completo era Su Alteza Serenísima príncipe de Liechtenstein, duque de Troppau y Jägerndorf, conde de Rietberg.

Biografía 
Era hijo del príncipe Luis de Liechtenstein y de su esposa, la archiduquesa Isabel Amalia de Austria, hija del archiduque Carlos Luis. Sucedió en el trono a su tío-abuelo Francisco I después de que su padre renunciara a sus derechos de sucesión en su favor en 1921.

Las mujeres de su país recibieron el derecho a voto por primera vez durante su reinado, en un referéndum llevado a cabo entre los hombres sobre el asunto en el año 1984.	 

Francisco José era un monarca extremadamente popular en Liechtenstein. Fue el primer príncipe soberano en establecer su residencia en el principado, y reconocido por mantener al principado de Liechtenstein fuera de la Segunda Guerra Mundial, así como por desarrollar la economía de Liechtenstein que, de poseer una economía atrasada basada en la agricultura, pasó a ser uno de los países más ricos en renta per cápita del mundo.

Familia

Matrimonio y descendencia 
El 7 de marzo de 1943, en la Iglesia Parroquial de San Florián, en Vaduz, Francisco José II se casó con la condesa austríaca Georgine "Gina" Norberte de Wilczek (1921-1989). Hijos:

 Príncipe Juan Adán II, nacido el 14 de febrero de 1945. Casado con la condesa Marie Aglaë Kinsky de Wchinitz y Tettau (1940-2021), con quien tuvo cuatro hijos.
 Príncipe Phillip Erasmus Alois Ferdinand Maria Sebaldus, nacido el 19 de agosto de 1946. Casado con Isabelle de L'Arbre de Malander, nacida en 1949, con quien tiene tres hijos.
 Príncipe Nikolaus Ferdinand Maria Josef Raphael, nacido el 24 de octubre de 1947. Casado con la princesa Margarita de Luxemburgo, nacida en 1957, e hija del gran duque Juan de Luxemburgo, con quien tiene cuatro hijos.
 Princesa Norberta "Nora" Elisabeth Maria Assunta Josefine Georgine, nacida el 31 de octubre de 1950. Se casó con Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca (1931-2002), IV marqués de Mariño (padre de Isabel Sartorius), con quien tuvo una hija, María Teresa Sartorius y de Liechtenstein, nacida en Madrid en 1992.
 Príncipe Franz Josef Wenzeslaus "Wenzel", nacido el 19 de noviembre de 1962. Murió sin descendencia el 28 de febrero de 1991.

Francisco José cedió la mayoría de sus poderes cotidianos a su hijo, Juan Adán, el 26 de agosto de 1984, reservándose solamente la jefatura de estado.

Curiosamente, la princesa Gina, quince años menor que su esposo, murió el 18 de octubre de 1989 en el hospital cantonal de Grabs y dejó viudo al príncipe Francisco José, quien no resistió ni un mes sin su amada Gina y murió de pesadumbre en el mismo hospital en Grabs, el 13 de noviembre del mismo año.

Dos años después, todo el Principado de Liechtenstein se conmovió al conocer la noticia de la prematura muerte del príncipe Franz Josef Wenzeslaus, "Wenzel", el hijo menor de los príncipes, a los 28 años de edad.

Ancestros

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas liechtensteinianas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein (25/07/1938).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Collar de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén (Ciudad del Vaticano, 10/10/1948).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca, 1948).
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Redentor (Reino de Grecia, 13/05/1962).
  Gran Estrella de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria, 1967).
  Medalla conmemorativa del 2500 Aniversario del Imperio de Irán (Imperio de Irán, 14/10/1971).
  Collar de Plata del Comité Olímpico Internacional (1982).

Referencias 

Príncipes de Liechtenstein
Grandes maestres de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Nacidos en Austria
Fallecidos en el cantón de San Galo